Berneri ist der Familienname folgender Personen:

 Anahí Berneri (* 1975), argentinische Filmregisseurin
 Camillo Berneri (1897–1937), italienischer Anarchist
 Jakob Berneri (* 15. Jahrhundert), Offizial in Köln
 Marie-Louise Berneri (1918–1949), italienische Autorin, Redakteurin der War Commentarie und Anarchistin